Dargen ist ein deutscher Ortsname:
 Dargen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Dargen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Lunino (Kaliningrad, Baltijsk), Siedlung im Rajon Baltijsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Dargen, Siedlung in Pommern: Dargiń